Угруповання — сукупність предметів, речовин, явищ і т. ін., подібних своїми властивостями, ознаками тощо.
 Угруповання — група осіб, об'єднаних на основі спільності поглядів, діяльності, творчих інтересів тощо. 
 Угруповання військ — скупчення збройних сил на певній території.
 Угруповання — біол. Група рослинних або тваринних організмів, що постійно чи тимчасово співіснують де-небудь.